Az orléans-i szűz – Csajkovszkij operája
Az orléans-i szűz – Voltaire költeménye
Az orléans-i szűz – Schiller drámája
Az orléans-i szűz – Jacques Rivette filmje
Jeanne d’Arc – Az orléans-i szűz - Luc Besson filmje